Свитова Зирка () — село в Александровском районе Кировоградской области Украины.

Почтовый индекс — 27332. Телефонный код — 5242. Код КОАТУУ — 3520587002.

Местный совет 
27332, Кировоградская обл., Александровский р-н, с. Ставидла, ул. Первомайская, 16

Ссылки 
 Свитова Зирка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Александровского района (Кировоградская область)